Almaș (din maghiară "Almás", în traducere „Merești”) se poate referi la:

Localități 
 Almaș, o localitate în județul Arad, reședința comunei cu același nume
 Almaș, un sat aparținător de comuna Petriș în județul Arad
 Almaș, o localitate în județul Neamț
 Almaș-Săliște, o localitate în județul Hunedoara
 Almașu, o localitate în județul Sălaj, reședința comunei cu același nume
 Almașu Mare, o localitate în județul Alba, reședința comunei cu același nume
 Almașu Mare, un sat aparținător de comuna Balc în județul Bihor
 Almașu Sec, o localitate în județul Hunedoara
 Almașu de Mijloc, o localitate în județul Alba

Comune 
 Almaș, comună în județul Arad

Râuri 
 Râul Almaș (dezambiguizare)

Vezi și 
 Alma
 Almășel
 Armășești
 Almașu Mic
 Almássy (Almássi, Almásy, Almási)
 Almășan, Almășanu
 Merești

Împrumuturi lingvistice din maghiară
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Nume de familie ungurești
Toponime românești
Toponime maghiare